Туркменка:
 Туркменка — жительница Туркменистана.
 Туркменка — просторечное название дыни из Туркмении.

Топоним 
 Туркменка — село, Наримановский  район Астраханской области России.